

Sigle 
 Pyroxene Pallasites – un sottotipo di pallasiti, meteoriti ferro-rocciose

Fumetto 
 PxP – manga di Wataru Yoshizumi